Murry ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Murry (Missouri), im Boone County
 Murry (Wisconsin), im Rusk County
 Murry (Town), Town(ship) im Rusk County, Wisconsin

Murry ist der Familienname folgender Personen:
 David Murry (* 1957), US-amerikanischer Autorennfahrer
 George Vance Murry SJ (1948–2020), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Youngstown
 John Middleton Murry (1889–1957), britischer Schriftsteller und Essayist
 John Middleton Murry Jr., wirklicher Name von Richard Cowper (1926–2002), britischer SF-Autor
 Paul Murry (1911–1989), US-amerikanischer Comiczeichner